Дервени — греческий топоним. Может означать:

  — деревня.
  — деревня.
  — деревня.
 Дервени (Салоники) — археологическое место.

См. также 
 Дарбанд (значения)
 Дербенд (значения)
 Дербент (значения)
 Деруэнт